Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2014 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Novak Đoković je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  'Novak Đoković (prvak)
  Rafael Nadal (četrti krog)
  Andy Murray (četrtfinale)
  Roger Federer (finale)
  Stan Wawrinka (četrtfinale)
  Tomáš Berdych (tretji krog)
  David Ferrer (drugi krog)
  Milos Raonic (polfinale)
  John Isner (tretji krog)
  Kei Nišikori (četrti krog)
  Grigor Dimitrov (polfinale)
  Ernests Gulbis (drugi krog)
  Richard Gasquet (drugi krog)
  Jo-Wilfried Tsonga (četrti krog)
  Jerzy Janowicz (tretji krog)
  Fabio Fognini (tretji krog)

  Mihail Južni (drugi krog)
  Fernando Verdasco (prvi krog)
  Feliciano López (četrti krog)
  Kevin Anderson (četrti krog)
  Aleksandr Dolgopolov (tretji krog)
  Philipp Kohlschreiber (drugi krog)
  Tommy Robredo (četrti krog)
  Gaël Monfils (drugi krog)
  Andreas Seppi (prvi krog)
  Marin Čilić (četrtfinale)
  Roberto Bautista Agut (tretji krog)
  Guillermo García-López (prvi krog)
  Ivo Karlović (prvi krog)
  Marcel Granollers (drugi krog)
  Vasek Pospisil (prvi krog)
  Dimitrij Tursunov (prvi krog)

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2014